Радужно-бабочково-единорожная кошка (, сокращённо RBUK) – американский мультсериал, созданный Ричем Магалленесом. Мультсериал продюсирует Funrise.

Сериал рассказывает о приключениях радужно-бабочково-единорожной кошки Фелисити с её друзьями в городе Мифляндия. Премьера в США состоялась 27 января 2019 на канале Nickelodeon. В России премьера состоялась 5 мая 2019 года на русскоязычной версии телеканала, а 24 января 2020 года на телеканале Карусель.

Создание 

Радужно-бабочково-единорожная кошка была создана студией Funrise. Анимацией мультсериала занимается студия Bardel Entertainment. Мультик рассчитан на детей от 6 до 12 лет.

Персонажи 

 Фелисити — дерзкая и бесстрашная радужно-бабочково-единорожная кошка. Она обладает разными магическими способностями. Вместе со своими друзьями Мигелем, Афиной и Яной она защищает город Мифляндию. Озвучивает её Аллегра Кларк.
 Мигель — это голубой, энергичный чихуахуа. Любит играть на электрогитаре. Самый лучший друг Фелисити. Его озвучивает Артуро Сандоваль.
 Афина — это очень умная сова. Подруга Фелисити. Говорит монотонным голосом. Её озвучивает Кэти Ли.
 Яна — это странноватый йети и ещё одна подруга Фелисити. Она только и делает, что прохлаждается. Озвучивает Лайла Берзинс.

Русский дубляж 

 Режиссёр дубляжа — Зоя Степанова.

Роли дублировали:

 Ольга Голованова, Екатерина Семёнова  — Фелисити
 Андрей Вальц — Мигель
 Лариса Некипелова — Афина
 Елена Шульман — Яна
 Диомид Виноградов — Солнце, Рекламный диктор
 Алексей Костричкин — Руди, Время отца
 Анастасия Лапина — Кукушка

Список серий

Первый сезон (2019)

Приём и критика 
Эмили Ашби из Common Sense Media оценивает сериал на 2 из 5 звезд; по её словам, «уникальная природа Фелисити делает её достойным примером, но безумный темп шоу и отвлекающие визуальные эффекты, как правило, затмевают это позитивное качество».

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 2019 году
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы о говорящих животных
Nickelodeon